Мишинци (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Мишинцах проживало 1445 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты, лица сербской национальности также составляют значительную часть населения.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 463 человека (32,04 %);
 хорваты — 953 человека (65,95 %);
 югославы — 16 человек (1,10 %);
 мусульмане — 0 человек (0,00 %);
 другие — 13 человек (0,89 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской